Бранкати () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Бранкати, Виталиано (1907-1954) — итальянский писатель и сценарист.
 Бранкати, Пола (род. 1989) — канадская актриса.